Urushibara bezeichnet:
 Tomoyoshi Urushibara (* 1934), japanischer Kinderbuchautor
 Yoshio Urushibara (* 1944), japanischer Politiker
 Urushibara Yoshiyuki (1901–1972), japanischer Chemiker
 Yuki Urushibara (* 1974), japanische Zeichnerin
 Urushibara-Katalysatoren, heterogene Hydrierkatalysatoren